Вильярробледо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча-дель-Хукар-Сентро. Занимает площадь 861,25 км². Население 26 686 человек (на 2010 год). Расстояние 83 км до административного центра провинции. Выращивание винограда (более 30 тыс. га), производство известных марок вина и сыра. Также растёт значение туризма.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Actualidad Villarrobledo. Información y Agenda
 Albportal
 Cofradía del Santo Sepulcro y de la Soledad de Villarrobledo. Constituida en el siglo XVI
 Revista Digital sobre Historia de Villarrobledo
 Direcciones de Villarrobledo en Internet 
 
 Documento PDF Tradiciones populares de Villarrobledo
 
 Festival Viña Rock
 Página Oficial Oficina Turismo de Villarrobledo
 
 Semana Santa de Villarrobledo
 

Муниципалитеты Альбасете
Города Альбасете